Инструктор:
 Инструктор — человек, дающий инструкции, обучающий чему-либо, или должность.
 Машинист-инструктор — высший класс, присваиваемый машинистам в некоторых странах.
 Спортивный инструктор — то же, что и тренер в фитнесе, стрельбе и экстремальных видах спорта.
 Пилот-инструктор — пилот, осуществляющий практическую лётную подготовку обучаемого.

В искусстве 
 Инструктор кунг-фу — гонконгский фильм режиссёра Сюнь Чуна, вышедший в 1979 году.